Alexandre Magnani (Rio de Janeiro, 14 de maio de 2003), ou também conhecido como Magnani, é um jornalista brasileiro. Destacou-se por ser um dos jornalistas mais jovens cobrindo os bastidores da política em Brasília.

Biografia e carreira 
Natural do Rio de Janeiro, Magnani se mudou para Brasília, onde reside atualmente, no ano de 2016. Antes disso também morou em Washington DC, onde estudou entre os anos de 2012 a 2014. Na área da comunicação, começou a ganhar destaque ao se tornar um dos jornalistas mais jovens a se registar na Fedração Nacional dos Jornalistas e após realizar entrevistas exclusivas com autoridades da República, trazendo notícias em primeira mão ao conhecimento do público. Em abril de 2018, quando tinha 14 anos, fez a primeira entrevista de sua carreira, com o senador Magno Malta. Durante a CPI da Pandemia, teve a sua entrevista com o deputado federal Osmar Terra exibida em rede nacional durante o depoimento do parlamentar à Comissão. Além do campo político, Magnani também atua no campo diplomático e já realizou contribuições literárias sobre o tema, como no livro O MITO: Os Bastidores do Alvorada, o qual já foi tema de matéria pela CNN Brasil.

Ligações externas 

 
 

Jornalistas do Brasil